Dark Side kan syfta på:

 Dark Side (film) – en film från 2010
 Dark Side (låt) – en finsk post-hardcore låt från 2021framförd av Blind Channel